

Einzelnachweise 

Parepare
Sulawesi